Louis Ferdinand van Pruisen (1772-1806), kleinzoon van Frederik Willem I
Louis Ferdinand van Pruisen (1907-1994), zoon van kroonprins Wilhelm
Louis Ferdinand van Pruisen (1944-1977), zoon van voorgaande